Il doppio femminile  del Swedish Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Sandra Cecchini e Mercedes Paz erano le detentrici del titolo, ma solo Mercedes Paz ha partecipato in coppia con Tine Scheuer-Larsen.

Paz e Scheuer-Larsen hanno battuto in finale 6–2, 7–5 Sabrina Goleš e Katerina Maleeva.

Teste di serie
 Mercedes Paz /  Tine Scheuer-Larsen (campionesse)
 Sabrina Goleš /  Katerina Maleeva (finale)
 Cecilia Dahlman /  Simone Schilder (semifinali)
 Barbara Paulus /  Radka Zrubáková (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1989